Mathias Seger, né le  à Flawil, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1996, il commence sa carrière au SC Rapperswil-Jona dans la LNA. En 1999, il rejoint les ZSC Lions. Avec les Lions, il remporte les championnats 2000, 2001, 2008, 2012, 2014 et 2018 ainsi que la Coupe continentale 2001 et 2002. L'équipe remporte la Ligue des champions 2009.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suisse. Il a participé à de nombreux championnats du monde et à quatre olympiades en 2002, 2006, 2010 et 2014. En 2013, il devient vice-champion du monde avec l'equipe de Suisse dont il est le capitaine.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| SC Rapperswil-Jona|| LNA|| 45|| 0|| 1|| 1|| 32|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| SC Rapperswil-Jona||  LNA|| 39|| 7|| 7|| 14|| 52|| 7|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
| 1998-1999|| SC Rapperswil-Jona||  LNA|| 42|| 6|| 9|| 15|| 66|| 5|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 1999-2000|| ZSC Lions||  LNA|| 41|| 5|| 15|| 20|| 64|| 15|| 2|| 4|| 6|| 24
|-
| 2000-2001|| ZSC Lions||  LNA|| 44|| 4|| 12|| 16|| 40|| 16|| 2|| 4|| 6|| 18
|-
| 2001-2002|| ZSC Lions|| LNA|| 29|| 4|| 10|| 14|| 22|| 15|| 0|| 4|| 4|| 20
|-
| 2002-2003|| ZSC Lions|| LNA|| 44|| 4|| 10|| 14|| 58|| 12|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2003-2004|| ZSC Lions|| LNA|| 43|| 3|| 9|| 12|| 56|| 13|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2004-2005|| ZSC Lions|| LNA|| 25|| 3|| 9|| 12|| 54|| 15|| 2|| 3|| 5|| 28
|-
| 2005-2006|| ZSC Lions|| LNA|| 44|| 8|| 19|| 27|| 96|| - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| ZSC Lions|| LNA|| 44|| 4|| 7|| 11|| 80|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2007-2008|| ZSC Lions|| LNA|| 50|| 14|| 12|| 26|| 80|| 17|| 0|| 5|| 5|| 20
|-
| 2008-2009|| ZSC Lions|| LNA|| 45|| 3|| 22|| 25|| 80|| 4|| 0|| 0|| 0||2 
|-
| 2008-2009|| ZSC Lions|| Ligue des champions|| 8 || 4 || 1 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010|| ZSC Lions||  LNA|| 47|| 8|| 43|| 51|| 80|| 7|| 2|| 5|| 7||8 
|-
| 2010-2011|| ZSC Lions|| LNA|| 48|| 5|| 17|| 22|| 102|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2011-2012|| ZSC Lions|| LNA|| 43|| 4|| 17|| 21|| 30|| 14 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2012-2013|| ZSC Lions|| LNA|| 50|| 9|| 23|| 32|| 50|| 12 || 0 || 9 || 9 || 18 
|-
| 2013-2014|| ZSC Lions|| LNA|| 45|| 5|| 14|| 19|| 66|| 17 || 2 || 1 || 3 || 26 
|-
| 2014-2015|| ZSC Lions|| LNA|| 42 || 1 || 14 || 15 || 20 || 12 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
| 2015-2016|| ZSC Lions|| LNA|| 50 || 4 || 12 || 16 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2016-2017|| ZSC Lions|| LNA|| 47 || 1 || 9 || 10 || 42 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018|| ZSC Lions|| LNA|| 22 || 0 || 7 || 7 || 22 || 14 || 0 || 0 || 0 || 6

|1995 || Championnat d'Europe junior || 5|| 0|| 1|| 1||10 ||
|-
|1996 || Championnat du monde junior|| 5|| 1|| 0|| 1|| 40||Relégation
|- 
|1997 || Championnat du monde junior|| 6|| 0|| 2|| 2|| 10||
|-
|1998 || Championnat du monde|| 9|| 1|| 0|| 1|| 6||
|- 
|1999 || Championnat du monde|| 6|| 1|| 1|| 2|| 8||
|-
|2000 || Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 0||
|- 
|2001 || Championnat du monde || 6|| 0|| 3|| 3|| 6||
|-
|2002  || Jeux olympiques || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 ||      
|-
|2002 || Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 6||
|-
|2003 || Championnat du monde || 7|| 1|| 3|| 4|| 8||
|- 
|2004 || Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 2||
|-
|2005 || Qualifications olympiques || 3|| 0|| 1|| 1|| 4||
|- 
|2005 || Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 8||
|-
|2006  || Jeux olympiques || 6 || 0 || 1 || 1 || 14 ||      
|-
|2006 || Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0||
|-
|2008 || Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 0||
|- 
|2009 || Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 4||
|-
|2010  || Jeux olympiques || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 ||      
|-
|2010 || Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 6||
|-
|2011 || Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 4||
|-
|2012 || Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 0||
|-
|2013 || Championnat du monde || 10|| 0|| 2|| 2|| 6||
|-
|2014  || Jeux olympiques || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|2014 || Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 ||

Références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1977
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du ZSC Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Sportif saint-gallois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF